Das Live to Play – LTP $100K 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 30. April bis 5. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)